Thomas Darnauzan (1974-), joueur français de basket-ball ;
 Simon Darnauzan (1980-), joueur français de basket-ball.